Епархия Катиолы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Катиола, Кот-д’Ивуар. Епархия Катиолы входит в митрополию Корого. Кафедральным собором епархии Катиолы является церковь Иоанна.

История 
17 ноября 1911 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Корого, выделив её из апостольской префектуры Кот-д’Ивуара (сегодня — Архиепархия Абиджана).

15 мая 1952 года Римский папа Пий XII издал буллу «Inter adversa», которой преобразовал апостольскую префектуру Корого в апостольский викариат Катиолы.

14 сентября 1955 года Римский папа Пий XII издал буллу "Dum tantis", которой преобразовал апостольский викариат Катиолы в епархию. В этот же день епархию Катиолы вошла в митрополию Абиджана.

13 сентября 1963 года и 15 октября 1971 года епархия Катиолы передала часть своей территории для возведения новых епархий Абенгуру и Корого (сегодня — Архиепархия Корого).

19 декабря 1994 года епархия Катиолы вошла в митрополию Корого.

Ординарии епархии 
 епископ Pietro Maria Kernivinen S.M.A. (1911—1921);
 епископ Joseph Diss S.M.A. (8.07.1921 — 1938);
 епископ Edmond Édouard Wolff S.M.A. (1939 — 4.08.1939);
 епископ Louis Wach S.M.A. (9.02.1940 — 1947);
 епископ Emile Durrheimer S.M.A. (17.10.1947 — 7.07.1977);
 епископ Jean-Marie Kélétigui (7.07.1977 — 10.10.2002);
 епископ Marie-Daniel Dadiet (10.10.2002 — 12.05.2004) — назначен архиепископом Корого;
 епископ Ignace Bessi Dogbo (19.03.2004 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Inter adversa, AAS 44 (1952), стр. 755
 Bolla Dum tantis, AAS 48 (1956), стр. 113

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кот-д’Ивуара